L’USF est l’association des utilisateurs SAP francophones fondée en 1989. Association loi de 1901, elle a pour objectifs l'échange de connaissances, la réflexion et le partage d'expériences entre les utilisateurs francophones de toutes les solutions SAP éditées par SAP.

L’USF est l’un des membres fondateurs du SUGEN (SAP User-Group Executive Network), réseau international créé en 2007, représentant 21 des principaux clubs utilisateurs SAP.

Historique 
L’USF a été créée en 1989 par la communauté des utilisateurs des solutions SAP. 

L’USF intègre également en 2011 le Club des utilisateurs BusinessObjects, ainsi que la communauté des utilisateurs SuccessFactors en 2012, puis en 2016 la commission Concur.

Historique des présidents de l'USF 
 à  : Patrick Geai

2009-2017 : Claude Molly-Mitton

2007-2009 : Jean Leroux

1995-2004 : Eddy Manesse

1992-1995 : Christian Le Calvez

1989-1992 : Daniel Billet

Missions 
L’USF a pour mission principale d’informer les utilisateurs sur la conception et l’amélioration des produits SAP. L’association a pour objectif l'échange de connaissances, la réflexion et le partage d'expériences entre les utilisateurs francophones des solutions SAP.

Organisation 
L’USF est gérée et administrée par un conseil d’administration composé actuellement de 18 membres et est dirigée par un Comité exécutif qui comporte 9 personnes.

Événements 
L’USF organise chaque année deux événements principaux : le Printemps de l’USF en mars à Paris (événement exclusivement réservé aux membres de l’USF), et la Convention USF, à l’automne en région (événement ouvert à tout l’écosystème SAP).

Le Printemps de l'USF 
Le Printemps de l’USF rassemble uniquement les membres de l’USF sur une demi-journée à Paris mi-mars, et se consacre principalement aux travaux des Commissions. Le Printemps de l’USF est suivi de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de l’association, en fin de journée, avec notamment l’élection de son Président.

La Convention de l'USF 
La Convention USF est l’événement annuel de l’ensemble de l’écosystème SAP. Organisée en région sur deux jours en octobre, elle réunit les membres de l’USF et les partenaires de l’écosystème SAP autour de conférences plénières, d’ateliers de travail et d’un espace d’exposition. La Convention USF 2018 se déroulera à Lyon les 10 &  prochains.

Historique de la Convention USF 
Convention 2017 les 4 et  à Lille

Convention 2014 les 8 &  à Tours

Convention 2013 les 9 et  à Reims

Convention 2012 les 4 et  à Dijon

Convention 2011 les 5 et  à Strasbourg

Convention 2010 les 13 et  à Nantes

Convention 2009 les 14 et  à Paris

Convention 2008 les 15 et  à Tours

Convention 2007 les 9 10 &  à Reims

Convention 2006 les 10 11 &  à Poitiers

Convention 2005 les 12 13 14 &  à Tours

Références

Liens externes 

 Site officiel du SUGEN (en anglais)
 Site du Printemps de l’USF

Association ou organisme lié à l'informatique en France